Kiejstut – wielki książę litewski
 Kiejstut – imię